Бахтеми́рская у́лица — небольшая улица в северной части исторической слободы Селение в Ленинском районе Астрахани. Начинается во дворе дома № 17 по улице Полякова и идёт с юго-запада на северо-восток параллельно улицам Савушкина, Бертюльской и Марии Максаковой. Пересекает улицу Юрия Селенского и бульвар Победы и заканчивается у безымянного внутриквартального проезда, примыкающего к улице Савушкина.

История 
До 1920 года называлась Площадной, затем была переименована в 1-ю Степную. В 1957 году получила современное название по реке Бахтемир, одному из рукавов в дельте Волги. Бахтемиром также называется село на берегу этой реки.

Примечания 

Улицы Астрахани